Gastonia steht für

 Gastonia (North Carolina), Stadt im Gaston County, North Carolina
 Gastonia (Dinosaurier), Dinosauriergattung
 Gastonia (Pflanzengattung), Pflanzengattung